L'uomo di Kiev – romanzo di Bernard Malamud
L'uomo di Kiev – film del 1968